Mersey – fiume del Regno Unito
 Mersey – fiume dell'Australia
 Mersey – fiume del Canada